Poe steht für:
 (17427) Poe, Asteroid
 Poe (Merkurkrater), Einschlagskrater auf Merkur (Planet)
 Poe, Musical von Frank Nimsgern

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Poe (Indiana)
 Poe (Kalifornien)
 Poe (Ohio)
 Poe (West Virginia)

Personen:
 Poe (Sängerin) (* 1967), Künstlername der US-amerikanischen Sängerin Ann Danielewski

 A. B. Poe (1872–1951), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker
 Amos Poe, US-amerikanischer Filmregisseur
 Aurélien-Marie Lugné-Poe (1869–1940), französischer Theaterregisseur
 Bobby Poe (1933–2011), US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Promoter

 Dontari Poe (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ebenezer W. Poe (1846–1898), US-amerikanischer Politiker
 Edgar Allan Poe (1809–1849), US-amerikanischer Schriftsteller, jüngerer Bruder von Henry Poe
 Edmund Samuel Poe (1849–1921), britischer Admiral
 Elizabeth Arnold Poe (1787–1811), englische Schauspielerin

 Grace Poe (* 1968), philippinische Politikerin und Unternehmerin
 Henry Poe (1807–1831), US-amerikanischer Seemann und Dichter, älterer Bruder von Edgar Allan Poe
 James Poe (1921–1980), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Neilson Poe (1809–1884), US-amerikanischer Jurist, Journalist, Unternehmer und Verwandter von Edgar Allan Poe
 Richard Poe (* 1946), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler
 Tayarisha Poe, US-amerikanische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Ted Poe (* 1948), US-amerikanischer Politiker

POE steht als Abkürzung für:
 Fort Polk (Army Airfield), internationaler Flughafen in den USA nach dem IATA-Code
 Paid, Owned und Earned Media, siehe Medientyp (Mediaplanung)
 Perl Object Environment
 Polyolester, veresterte mehrwertige Alkohole
 Polyorthoester, Polymer
 Porter Airlines, kanadische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 PowerOpen Environment, siehe Application Programming Interface und Application Binary Interface
 Programmorganisationseinheit, siehe Speicherprogrammierbare Steuerung

PoE steht als Abkürzung für:
 Path of Exile, Fantasy-Action-Rollenspiel
 Pillars of Eternity, Fantasy-Rollenspiel
 Point of Existence, Battlefield 2-Modifikation
 Port of Entry, engl. Bezeichnung für einen Einlaufhafen (auch P. o. E. oder POE)
 Post Occupancy Evaluation, nutzungsorientierte Form der Erfolgsüberprüfung
 Power over Ethernet, Stromversorgung über Netzwerkkabel
 Pulse of Europe, proeuropäische Bürgerinitiative

Siehe auch:
 Poes Gesetz

Abkürzung